Navroʻz bezeichnet

das Nouruz-Fest in usbekischer Sprache
Navroʻz (Stadt), Stadt in Usbekistan